Князь Сергей Сергеевич Белосельский-Белозерский (23 июля 1895 года — ) — общественный и политический деятель, ротмистр Русской императорской армии, участник Первой мировой войны и Белого движения. Основатель и председатель Российского комитета освобождения и Российского комитета. Майор ВВС США, организатор Славянского института, председатель Конногвардейского объединения.

Биография 
Родился 23 июля 1895 года (по старому стилю) в семье князя Сергея Константиновича Белосельского-Белозерского.

В 1911 году поступил в Пажеский Его Императорского Величества корпус, который окончил в 1914 году с производством в чин корнета Лейб-гвардии Конного полка, участник Первой мировой войны, которую закончил в чине штабс-ротмистра, командуя вторым дивизионом полка.

После захвата власти большевиками поступил в Северо-Западную армию генерала Юденича, в которой занимал должность начальника штаба II корпуса.

После поражения Белого движения на Северо-Западе выехал через Финляндию в Англию, где служил в пароходных компаниях, а позже переселился во Францию.

Во время Второй мировой войны служил в британском Министерстве военных сообщений. Был назначен в Нью-Йорк начальником британских нефтеналивных судов, снабжавших английский флот и армию горючим.

В 1945 году вышел в отставку и обосновался в США, в Нью-Йорке. Работал в Трансокеанской шведско-американской компании. В 1945 году создал Русско-американский союз защиты и помощи русским вне СССР (под омофором РПЦЗ) и передать союзу в собственность Дом Свободной России в Нью-Йорке.

Князь оказывал огромную помощь русским беженцам-антикоммунистам в получении виз на въезд в США, создал и поддерживал русские старческие дома и выписал после войны из Европы тысячи русских беженцев. Выступал против насильственной репатриации бывших советских военнопленных.

Занимался также церковной благотворительностью. Основал и возглавил Российский антикоммунистический центр, переименованный впоследствии во Всероссийский комитет освобождения (1950) и Представительство российских эмигрантов в Америке. На принадлежавшем князю участке Манхэттена стоит Синодальный Знаменский собор, а другой земельный участок князь передал для обустройства Новой Коренной пустыни.

Скончался 23 октября 1978 года в Нью-Йорке.

Примечания

Литература 

 Хечинов Ю. Князь Белосельский. — М.: Викра, 2000. 44 с.
 Е. В. Пчелов. Монархи России. М., ОЛМА-Пресс, 2003, ISBN 5-224-04343-4, стр. 201

Ссылки 
 Белосельский-Белозерский Сергей Сергеевич
 http://www.xxl3.ru/kadeti/kp20_25.htm

Сергей Сергеевич
Выпускники Пажеского корпуса
Военнослужащие Русской гвардии в Первой мировой войне
Персоналии:Северо-Западная армия
Русские эмигранты первой волны в США
Деятели РПЦЗ
Участники Второй мировой войны
Штабс-ротмистры (Российская империя)
Персоналии:Ново-Коренная пустынь